Phoriospongia är ett släkte av svampdjur. Phoriospongia ingår i familjen Chondropsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Phoriospongia